Assedio di Coevorden – assedio svoltosi dal 26 luglio al 2 settembre 1592 nel corso della guerra degli ottant'anni
 Assedio di Coevorden – assedio svoltosi dal 28 ottobre 1593 al 6 marzo 1594 1592 nel corso della guerra degli ottant'anni